

Toponyme
 District de Palpa (Népal), district faisant partie de la zone de Lumbinî, dans la région de développement Ouest, au Népal.
 District de Palpa (Pérou), district faisant partie de la Province de Palpa, dans la région d'Ica, au Pérou.